Mir je lahko:

 mir, družbeno stanje, ki vlada v sami državi ali med državami  (vsakoletno se npr. podeljuje Nobelova nagrada za mir)
 Mir, ruska vesoljska postaja
 mir, predrevolucijska vaška srenja s skupno zemljo v Rusiji
 Mir, jezero na Hrvaškem
 Mir, naselje v občini Vareš, Bosna in Hercegovina

Zunanje povezave